Torpa landskommun var namnet på fem, numera upphörda, kommuner i Sverige. Se:

Torpa landskommun, Halland
Torpa landskommun, Småland
Torpa landskommun, Västergötland
Torpa landskommun, Västmanlands län
Torpa landskommun, Östergötlands län